Hub Vroomen (ook Heinz Vroomen genoemd) – Nederlands voetballer van MVV en Juliana
 Heinz Vroomen – Nederlands voetballer van Rapid JC en Limburgia